Останково — название населённых пунктов в России:

 Останково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Останково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Останково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Останково — село в Тукаевском районе Татарстана.
 Останково — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Останково — историческое название дер. Горушки Алексинского района Тульской области.